Cantonul Vigy este un canton din arondismentul Metz-Campagne, departamentul Moselle, regiunea Lorena, Franța.

Comune 

|-
| Antilly || align="right" | 127 || align="right" | 57640 || align="right" | 57024
|-
| Argancy || align="right" |  || align="right" | 57640 || align="right" | 57028
|-
| Ay-sur-Moselle || align="right" |  || align="right" | 57300 || align="right" | 57043
|-
| Burtoncourt || align="right" | 207 || align="right" | 57220 || align="right" | 57121
|-
| Chailly-lès-Ennery || align="right" | 337 || align="right" | 57365 || align="right" | 57125
|-
| Charleville-sous-Bois || align="right" | 252 || align="right" | 57220 || align="right" | 57128
|-
| Charly-Oradour || align="right" | 670 || align="right" | 57640 || align="right" | 57129
|-
| Ennery || align="right" |  || align="right" | 57365 || align="right" | 57193
|-
| Les Étangs || align="right" | 407 || align="right" | 57530 || align="right" | 57200
|-
| Failly-Vrémy || align="right" | 559 || align="right" | 57640 || align="right" | 57204
|-
| Flévy || align="right" | 571 || align="right" | 57365 || align="right" | 57219
|-
| Glatigny || align="right" | 272 || align="right" | 57530 || align="right" | 57249
|-
| Hayes || align="right" | 243 || align="right" | 57530 || align="right" | 57307
|-
| Malroy || align="right" | 384 || align="right" | 57640 || align="right" | 57438
|-
| Noisseville || align="right" |  || align="right" | 57645 || align="right" | 57510
|-
| Nouilly || align="right" | 509 || align="right" | 57645 || align="right" | 57512
|-
| Sainte-Barbe || align="right" | 731 || align="right" | 57640 || align="right" | 57607
|-
| Saint-Hubert || align="right" | 210 || align="right" | 57640 || align="right" | 57612
|-
| Sanry-lès-Vigy || align="right" | 521 || align="right" | 57640 || align="right" | 57626
|-
| Servigny-lès-Sainte-Barbe || align="right" | 440 || align="right" | 57640 || align="right" | 57649
|-
| Trémery || align="right" |  || align="right" | 57300 || align="right" | 57677
|-
| Vigy || align="right" | || align="right" | 57640 || align="right" | 57716
|-
| Vry || align="right" | 545 || align="right" | 57640 || align="right" | 57736
|}
 
 

Cantoane în Moselle